— город в префектуре Нара, Япония.   Статус большого города Тэнри получил 1 апреля 1954.

Город знаменит синтоистским святилищем Исоноками-дзингу, в котором хранится легендарный меч — ками этого святилища и митама (дух) всей Японии, обитающий в храме — Тоцука-но-Цуруги. В этом городе находится также духовный центр религии Тэнрикё.

В городе расположено предприятие радиоэлектронной промышленности корпорации Sharp.

Примечания

Ссылки 
 Сайт города
 завод Sharp

Города префектуры Нара
Бывшие столицы Японии